

Personnalité 
Gilles Kepel (né en 1955), politologue français spécialiste de l'Islam et du monde arabe.

Autre page d'homonymie 
Keppel

Homonymie